

Польково — село в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Польково — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства